Cygnus este cuvântul latin pentru lebădă, forma romanizată a cuvântului vechi grecesc κύκνος (kyknos) "lebădă". Cygnus se mai poate referi la:

Biologie 
 Cygnus (gen), un gen de lebede

Mitologie 
 Cycnus, mai multe personaje din mitologia greacă

Astronomie 
 Cygnus (constelație), o constelație nordică
 Cygnus A, prima și cea mai luminoasă radio galaxie, situată în constelația Cygnus
 Cygnus X-1, un sistem binar și gaură neagră din constelația Cygnus
 Cygnus X-1 duology, o pereche de cântece epice ale formației progressive rock canadiene Rush
 Cygnus X-3, un sistem binar din constelația Cygnus, conținând un obiect compact care este candidat să fie numit stea

Business & industrie 
 Cygnus Business Media, o companie americană business-to-business
 Cygnus Solutions, o companie de software, dezvoltatorul original al Cygwin
 Gestair Cargo, fosta Cygnus Air, Scompanie aeriană spaniolă
 Cygnus (navă spațială), o navă spațială a Orbital Sciences Corporation și Thales Alenia Space

Vezi și
  Cygnet (dezambiguizare)